W Polsce:
 gmina Mariampol – dawna gmina w Polsce, powiecie kozienickim
 gmina Mariampol Miasto (1941-44 gmina Mariampol) – dawna gmina w Polsce, w powiecie stanisławowskim